Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Franco Davín 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Karel Nováček (campione)
 Jordi Arrese (secondo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (semifinali)

 Renzo Furlan (secondo turno)
 Goran Prpić (primo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Jonas Svensson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1992
ATP Tour 1992